Afganistanul conține 34 de provincii (ولايت wilayat). Provinciile Afganistanului sunt diviziunile administrative de gradul I. Fiecare provincie conține la rândul său un număr de districte și de obicei în jur de 1000 de sate.

Provincii

Vezi și 
ISO 3166-2:AF

Referințe

Legături externe 

Afghanistan Information Management Services (AIMS) 
Guvernorii provinciilor